Кведлинбург ():

Кведлинбург (город) () — город в Германии
Кведлинбург (район) () — район города Кведлинбург